Ароматерапи́я  — разновидность альтернативной медицины, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел. Используется в салонах красоты и массажных кабинетах.

Термин «ароматерапия» — неологизм, он не встречается ни в одном из толковых словарей русского языка. В БСЭ можно найти следующее: «Ароматические растения: эфирномасличные растения с более или менее сильным запахом, возникающим вследствие содержания в отдельных органах (цветки, семена, плоды, листья и др.) или во всём растении эфирного масла».

Ароматерапия относится к альтернативной медицине наряду с гомеопатией, фитотерапией, натуропатией и т. п.

Эфирные масла в ароматерапии 
Основными средствами ароматерапии являются эфирные масла. Компоненты эфирных масел могут образовываться в различных частях растений и в дальнейшем распределяться в тканях растения; как правило, они в значительной степени накапливаются в определённых тканях, в растворённом или эмульгированном состоянии. Они являются продуктами вторичного метаболизма растений.

Начиная с 20-х годов прошлого века, с развитием парфюмерной химии, которая научилась имитировать ароматы концентрированных летучих веществ, получаемых из растений, термин «эфирные масла» стали переносить и на искусственные или синтетические продукты, аналогичные тем, которые получают экстракцией из растений.

В английском языке для того, чтобы одно понятие не подменялось другим, имеются специальные обозначения. Термин «Essential oils» используется для обозначения натуральных эфирных масел. Искусственно созданные эфирные масла называют «Fragrances oils» («ароматические масла», то есть ароматизаторы). В русском языке для этих продуктов  продавцы иногда используют один термин — «эфирные масла», что порождает не только путаницу, но может серьёзно навредить здоровью во время ароматерапевтической практики. Искусственно созданные «эфирные масла» по химическому составу обычно не имеют ничего общего с натуральными. Их роднит исключительно аромат. Чтобы отличить натуральные масла от искусственных ароматизаторов, введено правило: все натуральные эфирные масла должны иметь ботаническое название растения, из которого они получены. Например, если в названии эфирного масла написано: «эфирное масло розмарина», это, возможно, означает, что данный продукт искусственного происхождения. Натуральное эфирное масло розмарина должно обозначаться следующим образом: «эфирное масло розмарина (Rosmarinus officinalis)», где в скобках указано ботаническое название растения, из которого оно получено.

Чтобы избежать путаницы, которая может иметь серьёзные негативные последствия для тех, кто использует ароматерапию как способ лечения, в одном из учебных пособий по ароматерапии было предложено ввести новые термины. Натуральным эфирным маслам предлагалось присвоить термин, «который более полно раскрывает их свойства и назначение»: «фитоэссенции». Для искусственных «эфирных масел» предлагалось оставить прежнее название — «эфирные масла». В настоящее время эти новые термины кое-где используются практикующими ароматерапевтами, но в связи с малой распространённостью они могут лишь усилить непонимание и внести дополнительную путаницу.

История 
В 1876 г. Роберт Кох открыл микробы, которые вызывают заболевание сибирской язвой. В 1884 г. учёный доказал, что терпены (компоненты ряда эфирных масел) подавляют и даже могут уничтожать микробы, вызывающие, в частности, сибирскую язву и туберкулёз.

В 1910 г. Мартиндел (Martindale) показал, что эфирное масло орегано является сильнейшим антисептиком растительного происхождения из всех известных на тот момент антисептиков.

Доктор Рене Гаттефоссе (Rene Gattefosse) первым обобщил информацию о лечебном действии различных эфирных масел. В 1935 г. Рене-Морис Гаттефоссе впервые ввёл термин «ароматерапия» в качестве названия рубрики в журнале «Современная парфюмерия», где он печатал с декабря 1935 по конец 1936 гг. отрывки из своей, ещё не изданной, книги «Ароматерапия: эфирные масла и растительные гормоны» (1937 г.).

В годы второй Мировой войны доктор Валнет воевал в рядах французской армии. Когда сократились поставки антибиотиков для фронта, доктор Валнет начал использовать эфирные масла для лечения раненых. Эфирные масла прекрасно подавляли различные инфекции. Дело Валнета было продолжено двумя его студентами; доктором Полем Белашем (Paul Belaiche) и доктором Жаном Клодом Лапразом (Jean Claude Lapraz). Было обнаружено, что эфирные масла обладают противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами, а также являются прекрасными переносчиками кислорода на клеточном уровне.

В 1949—1950 гг. Шредер (Schroeder) разработал метод, который впоследствии стал называться «ароматограммой» (метод проверки, который позволяет исследовать эффективность эфирных масел для лечения широкого круга заболеваний).

В 1954—1956 гг. Келлнер (Kellner) и Коберт (Kobert) опубликовали исследование о влиянии 175 эфирных масел на восемь бактерий, распространяющихся через воздух, а также на различные грибки.

В 1964 г. Жан Валнет опубликовал книгу «Практика ароматерапии» («The Practice of Aromatherapy»). Валнет обнаружил, что с помощью эфирных масел можно лечить психиатрических больных, при этом результат лечения ощущался почти сразу.

Австрийский косметолог Маргарет Мори (Marguerite Maury) выдвинула идею о комбинированном применении эфирных масел и массажа. Руководство Маргарет Мори по ароматерапии: «Секрет жизни и молодости» — известная книга, которая впервые была опубликована в 1961 г.

В 1972 г. Х. Одуи (H. Audhoui), П. Белаш, Ж. Буржон (J. Bourgeon), П. Дураффорд (P. Duraffourd), К. Дураффорд (C. Duraffourd), М. Гиролт (M. Girault) и Ж. К. Лапраз применили метод ароматограммы для разработки методик лечения эфирными маслами широкого круга инфекционных заболеваний. Было исследовано сорок эфирных масел и одна настойка.

В 1977 г. Роберт Тиссеренд (Robert Tisserand) опубликовал первую книгу по ароматерапии на английском языке «Искусство ароматерапии» («The Art of Aromatherapy»).

В 1978 г. Поль Белаш опубликовал свой трёхтомный труд по клиническому применению ароматерапии для лечения широкого круга инфекций и дегенеративных заболеваний. В своей работе «Применение фитотерапии и ароматерапии» («Traite de phytotherapie et d’aromatherapie») доктор Поль Белаш доказал, что эфирные масла орегано, тимьяна, гвоздичного дерева, корицы и чайного дерева имеют очень сильные антибактериальные и противогрибковые свойства.

В 1979 г. Кубечка (Kubeczka) разработал руководство по определению качества эфирных масел, применяемых в медицинских целях.

В 1990 г. Пьер Франшомм (Pierre Franchomme) и Даниэль Пеноэл (Daniel Penoel) опубликовали руководство по медицинской ароматерапии «L’aromatherapie exactement».

В настоящее время во Франции эфирные масла используются, главным образом, для контролирования инфекций. Во Франции сертификаты ароматерапевтов и фитотерапевтов могут получить только дипломированные врачи.

В США практиковать ароматерапию могут только врачи, медсестры, эстетические косметологи (aesthetician) и массажисты.

В России практика ароматерапевтов государством не регулируется. В торговой сети большинство эфирных масел относится к категории «косметика», и лишь очень небольшая часть масел производится в соответствии с фармакопеей.

Исследования в области ароматерапии активно продолжаются. Однако в настоящее время они сдвинуты в сторону выделения и изучения отдельных компонентов из состава эфирных масел. Так, например, основное химическое вещество из состава эфирного масла лемонграсса — цитраль — является сильным раздражителем кожи. В то время как эфирное масло лемонграсса, в котором содержится до 90 % цитраля, не обладает таким действием. Это объясняется тем, что состав эфирных масел изучен не полностью. Многие вещества пока даже не идентифицированы. Из 300 компонентов известно всего лишь не больше 170 веществ.

Возрождение ароматерапии 
Именно методика ароматограммы положила начало возрождению ароматерапии, несмотря на то, что ранее неизвестные и неиспользуемые эфирные масла были отвергнуты медицинской фармакологией. Доктор Валнет составил ароматограмму приблизительно 60 эфирных масел. Их свойства подавлять инфекции оказались поразительными. Было выявлено, что наиболее эффективные эфирные масла, уничтожающие инфекции, содержат одни и те же компоненты. Знание химического состава эфирных масел, обладающих противоинфекционными свойствами, даёт возможность использовать эти свойства.

 Фенолы: карвакрол, тимол и эвгенол — являются чрезвычайно сильными антибактериальными веществами.
 Коричный альдегид — такой же сильный, как и упомянутые фенолы (используются в качестве противоинфекционных средств).
 Широкий спектр активности монотерпенолов: линалоол, терпинеол, гераниол, туйанол и ментол — являются эффективными и полезными средствами в борьбе с бактериальными инфекциями.
 Сесквитерпенолы: каротол и виридифлорол — являются очень сильными противоинфекционными веществами.
 Альдегиды: цитраль, цитронеллаль и куминаль — являются важными антибактериальными веществами.
 Кетоны: вербенон, туйон, камфора, пинокамфон, криптон, фенхон, ментон, пиперитон и карвон — эффективны при инфекциях, сопровождаемых слизистыми выделениями.
 Оксиды: особенно 1,8-цинеол — являются важной противоинфекционной молекулой и средством, тонизирующим лимфатическую систему.
 Тимол, карвакрол и эвгенол хорошо известны как мощные противогрибковые вещества.

С 1990 г. в США действует некоммерческая организация «Национальная ассоциация холистической ароматерапии» (), которая выпускает англоязычный журнал «Ароматерапия» (). В 2006 г. там же создана некоммерческая организация «Международный альянс ароматерапевтов» () для объединения профессиональных ароматерапевтов со всего мира.

Развитие ароматерапии в России 

Так же как и на Западе, периоды горячего интереса к ароматерапии сменялись временами гонений, упадка и забвения. Тем не менее на протяжении почти полувека в СССР серьёзно исследовались фитонциды растений, растительные антибиотики и эфирные масла. Сам термин «фитонциды» впервые предложил в 1928 г. известный советский микробиолог Борис Токин. Позже пропаганде ароматерапевтических идей способствовал профессор Вячеслав Николаевский, энтузиаст широкого применения эфирных масел в качестве биорегуляторов, в том числе в пульмонологии и на вредных производствах.

В СССР были защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций, получены ценные сведения о механизмах действия летучих ароматных веществ на человека и на микроорганизмы; наконец, было создано множество препаратов — в их числе «Ингалипт», «Каметон», «Камфомен», «Пропосол». Тем не менее номенклатура доступных эфирных масел была ограничена тремя-пятью наименованиями, производимыми из отечественного сырья. А для создания широкой научно-практической базы требовался гораздо более широкий спектр, который мог быть обеспечен только импортом.

В настоящее время ароматерапия в России переживает время упадка в плане проведения исследовательских работ. Однако она широко используется в повседневной жизни на уровне массового использования без каких-либо серьёзных научных подходов и учёта мировых достижений в области ароматерапии.  что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Так, например, на интернет-сайтах можно встретить множество рецептов с участием эфирных масел, где нарушается . Запрещается наносить в неразбавленном виде на кожу и слизистые оболочки эфирные масла с высоким содержанием альдегидов. Практически все эфирные масла содержат компоненты, способные вызвать аллергические реакции.

В соответствии со ст. 50 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. для оказания населению услуг народной медицины необходимо получение разрешения от органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья.

Применение 

Национальный институт рака (США) информирует пациентов, что ароматерапия применяется в качестве сопровождающей терапии для снижения тревожности, стресса, боли, тошноты и может сочетаться с массажем и акупунктурой для управления симптомами, дополнительно к стандартному лечению.

Среди специалистов по ароматерапии до сих пор нет общего мнения о сфере действия ароматерапии.

Механизмы воздействия при ароматерапии 

Психологическая гипотеза: в результате вдыхания ароматов эфирных масел возникает индивидуальный (сознательный или подсознательный) ответ организма на запах. Эмоциональная реакция, в свою очередь, может вызвать психические или физиологические изменения в организме.

Методы ароматерапии 
Ароматерапия применяется тремя способами:
 непрямая ингаляция: в помещении, где находится пациент, распыляется эфирное масло либо помещается ткань, пропитанная им;
 прямая ингаляция: пациент дышит через индивидуальный ингалятор, в котором масло плавает в горячей воде;
 массаж: при массажной ароматерапии эфирное масло растворено в базовом и втирается в кожу.

В практике ароматерапии существует несколько способов использования эфирных масел:

Внутреннее применение:
 приём внутрь;
 ректальное введение;
 вагинальное введение.
Наружное применение:
 массаж;
 ванны;
 компрессы.
Распыление в воздухе:
 ингаляции;
 аромалампы;
 аромакулоны;
 спреи.

Также эфирные масла находят своё применение в создании стоматологических средств для полоскания рта.

Безопасность и противопоказания 
Применение ароматерапии может вызвать серьёзные побочные эффекты вплоть до смерти пациента. Совместно с отсутствием доказательств эффективности это вызывает сомнения в допустимости использования этого метода в любых условиях. Компоненты эфирных масел могут вызвать аллергию, особенно при длительном воздействии.

Исследование эфирных масел, используемых в ароматерапии, показало крайне низкий уровень побочных эффектов и рисков при их использовании по назначению. Многие эфирные масла разрешены как компоненты пищи, но съедать большие количества эфирных масел не рекомендуется.

При длительном контакте эфирных масел с кожей возможны аллергические реакции и раздражение кожи. Цитрусовые и другие масла могут увеличить чувствительность к солнечному свету, когда наносятся на кожу перед выходом на солнце.

Медсёстры больницы Froedtert (Висконсин, США) с 2006 г. ведут проект по упорядочению применения пациентами эфирных масел, которые пациенты используют для облегчения симптомов. В целях безопасности они не рекомендуют наносить масла на кожу (вызывает раздражение), глотать (опасность отравления) и использовать распылители (проводники бактерий и инфекций). В качестве безопасного метода рекомендуют класть поблизости от себя или прикреплять к одежде кусочек ткани, смоченный эфирным маслом.

При использовании эфирных масел в неразбавленном виде они могут раздражать кожу, так как являются высококонцентрированными. Поэтому для наружного применения их, как правило, разбавляют с маслом жожоба, оливковым и кокосовым маслом. Кроме того, многие эфирные масла содержат химические сенсибилизаторы (это означает, что после ряда применений они вызывают аллергию на коже).

Длительное использование самых распространённых масел — масла лаванды и чайного дерева — связывается с увеличением груди (гинекомастии, редкое заболевание) у мальчиков в период полового созревания (хотя в эксперименте 2007 г., показавшем этот результат, участвовали мальчики с избыточным весом, что уже делает их предрасположенными к гинекомастии). Профессора Кэмбриджского Университета в области гормональных изменений у детей утверждают, что «…эфирные масла могут имитировать эстрогены» и «нам стоит быть осторожными в использовании эфирных масел». Позднее у эфирных масел лаванды и чайного дерева был подтверждён эффект усиления действия эстрогена (женский половой гормон) и ослабления действия андрогенов (мужские половые гормоны).

Как и любые биологически активные вещества, эфирные масла, не представляющие опасность широкой общественности, могут пагубно сказаться на здоровье беременных и кормящих женщин. Некоторые рекомендуют в лечебных целях добавлять эфирные масла в пищу, но ароматерапевты не одобряют этого из-за высокой концентрации токсинов в маслах. Такие эфирные масла, как масло эвкалипта, чрезвычайно токсичны для приёма внутрь. Прием 4-5 мл эвкалиптового масла может послужить причиной сильного отравления. Люди сообщали о токсических отравлениях печени при употреблении вместе с пищей масел шалфея, иссопа, туи и кедра. Поэтому масла необходимо хранить в недоступном для детей месте.

При приёме эфирного масла внутрь или при нанесении его на кожу может произойти негативное взаимодействие с многими лекарственными препаратами. Например, наружное применение определённых масел может вызвать кровотечение у тех, кто принимает варфарин и антикоагулянт.

Среди любителей ароматерапии были случаи заражения патогенами, оказавшимися в импортированном из тропической страны масле, в частности, Burkholderia pseudomallei с тяжёлыми последствиями для здоровья вплоть до летального исхода.

Для животных 
Известны случаи тяжёлого, иногда со смертельным исходом, отравления кошек маслом чайного дерева (по составу и токсичности подобно эвкалиптовому).

Эффективность 
Помимо вышеперечисленных способов применения, курс ароматерапии назначают как метод борьбы с раком; однако, по данным Американского онкологического общества, «не существует научного доказательства того, что ароматерапия является эффективным методом борьбы с такой болезнью, как рак». В рецензируемых научных журналах нет опубликованных исследований использования ароматерапии при лечении рака.

Такие эффекты ароматерапии, как расслабление и ясность сознания, могут возникать не в результате физиологического действия, а от эффекта плацебо. Медицинские профессора всего мира единогласно пришли к мнению, что несмотря на то, что некоторые ароматы действительно имеют благоприятное воздействие на эмоциональное и физическое состояние пациентов, в настоящий момент этого недостаточно, чтобы сделать однозначное положительное мнение о влиянии ароматерапии на человека. И хотя in vitro эксперимент показал антибактериальные и противовирусные эффекты от применения ароматерапии, научные исследования эффектов ароматерапии на сегодняшний день недостаточны. Разработанное с помощью слепого метода исследование в области клинической психологии, касающееся тяжёлой деменции, показало следующие результаты: нет долгосрочного положительного эффекта от массажа, только удовольствие, получаемое благодаря используемым аромамаслам, имеющим приятный запах.

В систематическом обзорном исследовании 2007 г. (опубл. в 2009 г.) американские учёные проанализировали все статьи о лечебных эффектах запахов, из них только 18 оказались пригодными для научного анализа. Но и в этих исследованиях не были учтены различия культуры, опыта, пола и др. В итоге оказалось, что эффект ароматерапии лучше объясняется её психологическим эффектом, чем физиологическим.

Австрийские учёные в исследовании терапевтического эффекта лавандового масла (действ. вещество — линалоол) наносили линалоол на кожу добровольцев. Наблюдаемый эффект снижения систолического давления крови оказался равным таковому у массажа. Признать его терапевтический эффект мешает тот факт, что чистый массаж делает то же самое.

Российские исследователи выяснили, что вдыхание мяты снижает уровень кортизола (он регулирует стресс), и они сделали вывод, что мята снижает стресс. Все наблюдаемые эффекты можно объяснить также через психологическое воздействие: человек реагирует на запах согласно своему опыту и ожиданиям, а также через обучение. Психологическое объяснение подтвердили результаты эксперимента с плацебо-контролем.

В систематическом обзорном исследовании 2017 г. показано, что ароматерапия имеет потенциал как эффективный вариант терапии для облегчения симптомов при депрессии, и ароматерапия при массаже действует лучше, чем ароматерапия путём ингаляции. При этом у половины включённых в обзор исследований низкое качество, также сравнение затруднено тем, что у всех исследований значительно различается методология.

См. также 
 Душистые вещества
 Эфирное масло
 Фитогормоны
 Альтернативная медицина
 Благовония

Примечания

Литература

Книги по ароматерапии

Ссылки 

 
 
 
 
 

Википедия:Статьи с утверждениями без источников
 
Благовония